Лаурелес има више значења:

 Лаурелес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лаурелес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лаурелес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лаурелес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лаурелес (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лаурелес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику